QT или Qt может означать:
 QuickTime — технология воспроизведения цифрового видео, звука, текста, анимации, музыки и панорамных изображений, разработанная фирмой Apple.
 Qt — кросс-платформенный инструментарий разработки ПО на языке программирования C++.
 Интервал QT — медицинский термин, обычно используемый в электрокардиографии.